Кевин Андерсън е южноафрикански тенисист, който е на пето място в ранглистата на ATP от 16 юли 2018 г. 

Той стана най-високо класираният южноафрикански играч на 10 март 2008 г. Той е постигнал високата си кариера в света номер 5 на 16 юли 2018 г. Той е първият южноафриканец, който се класира в топ 5, откакто Кевин Крейн е № 5 на 23 септември 1985 г.

Той направи дебюта си на финал на турнир от Големия шлем през 2017, когато стигна финала на Откритото първенство на САЩ, където загуби от Рафаел Надал. 

През юни 2016 г. Андерсън съумя да създаде уебсайт за тенис с инструкции за тенис, наречен Realife Tennis, който предлага онлайн инструкции и достъп до живота на професионалния тенис. 

В полуфиналите на Уимбълдън през 2018 г. Андерсън достига втория си финал на Голям шлем, като побеждава американския тенисист Джон Иснер във втория най-дълъг мач в историята на големия шлем. Мачът, който продължи 6 часа и 36 минути, бе само бит на мача от 2010 г. между Иснер и френския тенисист Никола Маю.

Източници 

Южноафрикански тенисисти
Родени в Йоханесбург